Ким Ён Сик (другое написание: Ким Ёнсик; <sup>?</sup>, ?): Ким Ён Сик (金容植, 1910—1985) — японский и южнокорейский футболист.
 Ким Ён Сик (金溶植, 1913—1995) — южнокорейский дипломат, министр иностранных дел Республики Корея (1961, 1971—1973).	
 Ким Ён Сик (род. 1967) — северокорейский борец вольного стиля.